Хама () — род морских двустворчатых моллюсков из отряда Veneroida.

Виды

Ископаемые виды

Фото

Примечания

Ссылки 
 Bouchet, P.; Gofas, S. (2012). Chama Linnaeus, 1758. World Register of Marine Species.
 The Paleobiology Database: Chama

Veneroida